Ženská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2020 probíhala ve druhé polovině září 2020, v dodatečně určeném termínu v důsledku pandemie covidu-19. Do singlové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráček. 

Američanka Sofia Keninová se stala první hráčkou elitní světové pětky a úřadující šampionkou grandslamu od Šarapovové, která utržila drtivou porážku dvěma „kanáry“ 6–0 a 6–0 poté, co ji ve druhém kole vyřadila Viktoria Azarenková. Maria Šarapovová jako světová trojka a vítězka Wimbledonu 2004 neuhrála žádný gem s Lindsay Davenportovou na Indian Wells Masters 2005.

Vítězkou se stala první nasazená Simona Halepová, jež ve finále zdolala turnajovou dvojku a obhájkyni titulu Karolínu Plíškovou poté, co česká tenistka skrečovala zápas za stavu 6–0 a 2–1 pro bolest přitahovače levého stehna. V probíhající sezóně si Halepová připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo dvaadvacátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Vítězstvím protáhla svou šňůru vítězných utkání na 14 zápasů, když její poslední porážkou představovalo semifinále lednového Australian Open. Dorovnala tím také svou stejně dlouhou sérii vítězství z jara 2015.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2020